Budynek Feniksa w Krakowie (Rynek Główny)
 Budynek Feniksa w Krakowie (ul. Basztowa)